Крю́ково — топоним.

Белоруссия 
 Крюково — посёлок в Любанском районе Минской области.

Россия 
Архангельская область
 Крюково — деревня в Вельском районе.
Белгородская область
 Крюково — село в Борисовском районе.
 Крюково — село в Яковлевском районе.
Брянская область
 Крюково — деревня в Стародубском районе.
Владимирская область
 Крюково — село в Гусь-Хрустальном районе.
Вологодская область
 Крюково — деревня в Бабушкинском районе.
 Крюково — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Крюково — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Крюково — деревня в Грязовецком районе.
 Крюково — деревня в Кадуйском районе, Барановское сельское поселение.
 Крюково — деревня в Кадуйском районе, городское поселение Кадуй.
 Крюково — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Крюково — деревня в Харовском районе.
Ивановская область
 Крюково — деревня в Ивановском районе.
Калужская область
 Крюково — деревня в Барятинском районе.
 Крюково — деревня в Дзержинском районе.
 Крюково — деревня в Медынском районе.
 Крюково — деревня в Мещовском районе.
 Крюково — деревня в Тарусском районе.
 Крюково — деревня в Юхновском районе.
Кировская область
 Крюково — деревня в Кирово-Чепецком районе.
Красноярский край
 Крюково — деревня в Балахтинском районе.
Курганская область
 Крюково — посёлок в Кетовском районе.
Курская область
 Крюково — деревня в Фатежском районе.
 Крюково — деревня в Черемисиновском районе.
Ленинградская область
 Крюково — деревня в Лужском районе.
Липецкая область
 Крюково — деревня в Задонском районе.
Москва
 Крюково — бывший посёлок Московской области, вошедший в состав города Зеленограда (ныне Зеленоградский административный округ).
 Крюково — район Москвы.
 Старое Крюково — район Москвы.
 Крюково — пассажирская железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Крюково-Грузовое — бывшая грузовая железнодорожная станция.
 Крюково (моторвагонное депо).
Московская область
 Крюково — деревня в Волоколамском районе.
 Крюково — деревня в городском округе Домодедово.
 Крюково — деревня в Истринском районе.
 Крюково — деревня в Клинском районе.
 Крюково — деревня в Можайском районе.
 Крюково — деревня в городском округе Мытищи.
 Крюково — деревня в Наро-Фоминском районе, сельское поселение Веселёвское.
 Крюково — деревня в Наро-Фоминском районе, сельское поселение Ташировское.
 Крюково — деревня в Одинцовском районе.
 Крюково — деревня в Рузском районе.
 Крюково — деревня в Чеховском районе.
Новгородская область
 Крюково — деревня в Маловишерском районе.
 Крюково — деревня в Мошенском районе.
 Крюково — деревня в Солецком районе.
 Крюково — деревня в Старорусском районе.
Орловская область
 Крюково — деревня в Колпнянском районе.
Пензенская область
 Крюково — село в Белинском районе.
Пермский край
 Крюково — село в Еловском районе.
Псковская область
 Крюково — деревня в Гдовском районе.
 Крюково — деревня в Новоржевском районе.
 Крюково — деревня в Палкинском районе.
 Крюково — деревня в Порховском районе.
 Крюково — деревня в Псковском районе.
 Крюково — деревня в Пыталовском районе.
 Крюково — деревня в Островском районе, Бережанская волость у д. Кахново.
 Крюково — деревня в Островском районе, Бережанская волость у д. Ивахино.
Ростовская область
 Крюково — хутор в Куйбышевском районе.
Рязанская область
 Крюково — деревня в Касимовском районе.
 Крюково — деревня в Чучковском районе.
Самарская область
 Крюково — посёлок в Пестравском районе.
Смоленская область
 Крюково — деревня в Краснинском районе.
 Крюково — деревня в Сафоновском районе.
 Крюково — деревня в Холм-Жирковском районе.
Тверская область
 Крюково — деревня в Зубцовском районе.
 Крюково — деревня в Калининском районе.
 Крюково — деревня в Калязинском районе.
 Крюково — деревня в Краснохолмском районе.
 Крюково — деревня в Торжокском районе.
Тульская область
 Крюково — деревня в Венёвском районе.
 Крюково — деревня в Ефремовском районе.
 Крюково — деревня в Заокском районе.
 Крюково — деревня в Кимовском районе.
 Крюково — деревня в Привокзальном территориальном округе городского округа город Тула (Фёдоровский сельский округ Ленинского района, бывшее Фёдоровское сельское поселение).
 Крюково — деревня в Пролетарском территориальном округе городского округа город Тула (Торховский сельский округ Ленинского района, бывшее Медвенское сельское поселение).
 Крюково — деревня в Узловском районе.
 Крюково — деревня в Ясногорском районе.
Ярославская область
 Крюково — деревня в Любимском районе.
 Крюково — деревня в Мышкинском районе.
 Крюково — деревня в Тутаевском районе.
 Крюково — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Крюково — село, Полтавский район, Полтавская область.
 Крюково — село, Первомайский район, Харьковская область.

Разное 
 Бой за Крюково — эпизод Битвы за Москву (1941 год).
 У деревни Крюково — советская песня 1974 года.

См. также 
 Крюковы — русский дворянский род.